Члопа:

 Члопа — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Валецкий повят.
 Члопа — гмина (волость) в Польше, входит в Валецкий повят, Западно-Поморское воеводство.